Der Weitsprung der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1999 wurde am 26. und 28. August 1999 im Olympiastadion der spanischen Stadt Sevilla ausgetragen.

Seinen dritten WM-Titel in Folge errang der Kubaner Iván Pedroso, der auch bei den Panamerikanischen Spielen 1995 und 1999 den Weitsprung-Wettbewerb gewonnen hatte. Der Spanier Yago Lamela kam auf den zweiten Platz. Bronze ging an den Slowenen Gregor Cankar.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

In der Qualifikationsgruppe A wurden am 26. August zwei Landesrekorde aufgestellt.
 8,06 m – Hussein al-Sabee (Saudi-Arabien)
 8,00 m – Ciaran McDonagh (Irland)

Windbedingungen 
In den folgenden Ergebnisübersichten sind die Windbedingungen zu den jeweiligen Sprüngen benannt. Der erlaubte Grenzwert liegt bei zwei Metern pro Sekunde. Bei stärkerer Windunterstützung wird die Weite für den Wettkampf gewertet, findet jedoch keinen Eingang in Rekord- und Bestenlisten.

Im gesamten Verlauf der Weitsprung-Konkurrenz gab es lediglich zwei Sprünge, die eine Windunterstützung über dem erlaubten Wert hatten. Beide waren für das Resultat ohne Bedeutung.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
26. August 1999, 18:50 Uhr

42 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 8,15 m. Drei Athleten übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den neun nächstplatzierten Sportlern auf zwölf Springer aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So reichten schließlich 7,90 m für die Finalteilnahme.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 
28. August 1999, 19:05 Uhr

Video 
 Men's Long Jump World Athletics Champs Seville 1999 auf youtube.com, abgerufen am 18. Juli 2020

Weblinks 
 7th IAAF World Championships In Athletics (englisch), abgerufen am 4. Juli 2020
 Men Long Jump Athletics VII World Championship 1999 Sevilla (ESP) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 18. Juli 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Long Jump, Seville 1999, S. 173 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 18. Juli 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Weitsprung der Manner
Leichtathletikwettbewerb in Sevilla